Союз кругосветчиков России (СКР) — общероссийская общественная организация, объединяющая наиболее выдающихся путешественников России, совершивших кругосветные путешествия. Кроме них, членами Союза являются альпинисты, сплавщики по рекам и спелеологи, совершившие восхождения, сплавы и спуски на всех континентах Земли. Также в Союз кругосветчиков входят люди, побывавшие в 195 странах (членах и наблюдателях ООН).

На 2022 год Союз объединял более 50 человек.

История создания 
Образовался 24 августа 2004 года., когда состоялось первое собрание Союза Кругосветчиков России.
В тот момент в Союз вступило 11 человек, в том числе 8 кругосветчиков, путешествующих на яхтах (Фёдор Конюхов, Аркадий Гершуни, Виктор Языков, Николай Литау, Сергей Щербаков, Рубен Баятян, Александр Киреев и Александр Левин) и по одному путешественнику на автомобиле (Владимир Лысенко), мотоцикле (Сергей Синельник) и автостопом (Валерий Шанин). На первом собрании Союза кругосветчиков президентом был избран Владимир Лысенко.

Со временем членами Союза кругосветчиков России стали такие российские путешественники, как Олег Тюрин, Иван Поликасов, Сергей Кикоть, Владимир Тюрин, Александр Чулков, Юрий Мазнев, Владимир Несин, Борис Федоров, Дмитрий Москалев, Виктор Бобок, Борис Седусов, Анатолий Семенов, Андрей Фоминцев, Вячеслав Красько, Владимир Шарлаев и др.
Членом Союза в 2010 году стала первая женщина-кругосветчица России Анна Фоминцева.

Секции 
Союз кругосветчиков делится на следующие секции по видам путешествий:
 на парусной яхте,
 на гребной лодке,
 на моторном катере,
 на автомобиле,
 на мотоцикле,
 на велосипеде,
 на воздушном шаре,
 пешком,
 автостопом и общественным транспортом,
 комбинированные путешествия,
 по экватору,
 по меридиану,
 по периметру всех континентов,
 альпинизм,
 сплав по рекам,
 спелеология,
 посещение 195 стран.

Требования СКР к кругосветным путешествиям 
Ко всем путешествиям постоянно-поступательного типа (на яхте, моторном судне, авто-, мото- , вело-, автостопом, пешком и т. д.) Союзом предъявляются три жёстких международных условия «кругосветности»:
 километраж путешествия должен превышать 40 тыс. км, то есть длину экватора,
 путешествие должно проводиться как в северном, так и в южном полушариях,
 на маршруте должно быть, как минимум, две антагонистические точки — точки, соединенные мысленно прямой, проходящей через центр Земли (например, точки на юге Южной Америки и в Восточной Сибири).

К сухопутным путешествиям (авто-, мото-, вело-, автостопом, пешком и т. д.) дополнительно предъявляется четвёртое требование:
 необходимо проехать по 6 континентам и частям света (Европе, Азии, Африке, Южной Америке, Северной Америке, Австралии), причем в каждой из них — более 1000 км.
Требование к альпинистам:
 необходимо совершить восхождения на высочайшие вершины всех 7 континентов и частей света (Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Северной Америки, Австралии (заменой может быть Океания, Антарктида).
Требование к сплавщикам по рекам и спелеологам:
 необходимо совершить сплавы и спуски на 6 континентах и частях света (кроме Антарктиды) (в Европе, Азии, Африке, Южной Америке, Северной Америке, Австралии), а также в Океании (или на любом другом острове).

См. также 

 Путешествие
 Самостоятельный туризм

Примечания

Ссылки 
 

Творческие союзы России
Участники кругосветных путешествий
Появились в 2004 году в России